Юрий Елагин:
 Елагин, Юрий Борисович (1910—1987) — русско-американский музыкант, театральный деятель, литератор.
 Елагин, Юрий Михайлович (род. 1976) — российский актёр театра и кино.